Stevens é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Stevens (Kansas)
Condado de Stevens (Minnesota)
Condado de Stevens (Washington)

Ver também
Condado de Stephens

Desambiguações de topônimos